Unter der Bezeichnung Belagerung von Stralsund sind folgende Ereignisse zu nennen:

 Belagerung von Stralsund (1628): War die erfolglose Belagerung der Stadt durch Wallenstein vom 23. Mai bis zum 28. Juli 1628.
 Belagerung von Stralsund (1678): War die erfolgreiche Einnahme Stralsunds nach einer Belagerung vom 20. September 1678 bis zum 15. Oktober 1678 durch ein brandenburgisches Heer im Nordischen Krieg von 1674 bis 1679.
 Belagerung von Stralsund (1711): In der ein russisch-dänisches Heer im Großen Nordischen Krieg vom 7. September 1711 bis zum 7. Januar 1712 erfolglos die Stadt belagerte.
 Belagerung von Stralsund (1712): Ein russisch-sächsisches Heer belagerte vergeblich vom Mai 1712 bis zum 26. September 1712 die Festung Stralsund.
 Belagerung von Stralsund (1713): Zum dritten Mal im Großen Nordischen Krieg wurde die Festung, wiederum erfolglos, von einem russischen Heer vom Juni bis Oktober 1713 belagert.
 Belagerung von Stralsund (1715): Vom 12. Juli 1715 bis zum 24. Dezember 1715 belagerte und eroberte ein preußisch-dänisch-sächsisches Heer die Stadt im Rahmen des Pommernfeldzugs von 1715/16.
 Belagerung von Stralsund (1758): Belagerung durch preußische Truppen im Jahr 1758, im Rahmen des Siebenjährigen Krieges.
 Belagerung von Stralsund (1806/07): Belagerung durch französische Truppen im Rahmen des 4. Koalitionskrieges vom 29. Oktober 1806 – 20. August 1807. Nach Unterbrechung der Belagerung durch einen Waffenstillstand erfolgt letztlich die Einnahme der Stadt durch die Belagerer.
 Gefecht in Stralsund (1809): Nach dem Einzug in die Festungsstadt durch Ferdinand von Schill und seinen Truppen, erfolgte am 31. Mai die Rückeroberung der Stadt durch ein 6000 Mann starkes dänisch-holländisches Heer auf Seiten der Franzosen.